Vittorio Giovanelli (generale)
 Vittorio Giovanelli (autore televisivo)